Виторио Емануел I (Торино, 24. јул 1759- Монкалијери, 10. јануар 1824) је био војвода Савоје и краљ Сардиније. Био је син Виторио Амедео III од Сардиније и Maria Antonia Ferdinanda of Spain.

Породично стабло 

Рођени 1759.
Умрли 1824.
Династија Савоја
Војводе Савоје
Краљеви Сардиније